Stalexport Autostrada Małopolska – spółka akcyjna eksploatująca odcinek autostrady A4: Katowice – Kraków
 Stalexport Autostrady
 Stalexport (wieżowce) – dwa połączone ze sobą katowickie wieżowce